Quevedo désigne noatmment :

Patronyme 
 Carla Quevedo (née en 1988) : styliste argentine ;
 Fernando Quevedo (né en 1964) : coureur cycliste espagnol ;
 Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645) : écrivain espagnol ;
 Laura Quevedo (née en 1996) : basketteuse espagnole ;
 Manuel Quevedo : homme politique vénézuélien ;
 Núria Quevedo (1938-); artiste germano-catalane ;
 Orlando Quevedo (né en 1939) : prélat philippin ;
 Pedro Quevedo (né en 1956) : homme politique espagnol ;
 William Quevedo (né en 1971) : footballeur français ;
 Xavier Quevedo (né en 1991) : coureur cycliste vénézuélien ;

Toponymes

Équateur 
 Quevedo : un canton ;
 Quevedo : la ville, chef-lieu du canton.

Espagne 
 Quevedo : une station du métro de Madrid, en Espagne.

Autres
Quevedo, rappeur espagnol.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme